SEAL Team Six - corpo d'élite statunitense, meglio noto come United States Naval Special Warfare Development Group
 Dietro le linee nemiche - Seal Team 8 (Seal Team Eight: Behind Enemy Lines) - film statunitense del 2014 diretto da Roel Reiné
 SEAL Team - serie televisiva statunitense del 2017